У 824 році місцевий володар графства Памплона Ініго Арісто зумів здобути незалежність від Франкської імперії. Його син Гарсія Інігес оголосив себе королем у 842 році. Тоді держава називалася королівство Памплона. Згодом затверджується ще одна назва Наварра. Втім остаточно до вжитку назва королівство Наварра увійшло лише у 1134 році.

Титул і стиль 
 1076 — 1134: 
 король Памплонський ()
 1134 — 1285, 1305 — 1314, 1328 — 1458, 1479 — 1808: 
 король / королева Наварри (, )
 1285 — 1305, 1314 — 1314: 
 король / королева Франції і Наварри (; )
 1458 — 1479: 
 король / королева Арагону, Наварри, Сицилії, Валенсії, Майорки, Сардінії, Корсики ()

Список

Династія Інігес

Династія Хіменес

Династія Блуа-Шампань

Династія Капетингів

династія Евре

Династія Трастамара

Династія Фуа

Династія Альбре

Династія Бурбонів

Джерела 
 Usunáriz Garayoa, Jesús María (2006). Historia breve de Navarra. Silex Ediciones. p. 240–264. ISBN 9788477371472.

Посилання 

  

!